Tojano ima više značenja:
 Tojano (Firenca)
 Tojano (Sijena)